Вторая Бундеслига 1999/2000 годов — 26-й сезон Второй Бундеслиги. Чемпионат начался 13 августа 1999 года. Последние матчи состоялись 26 мая 2000 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Нюрнберг», «Бохум» и «Боруссия» Мёнхенгладбах. В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Арминия», занявший второе место «Унтерхахинг» и занявший 3-е место «Ульм».

По итогам предыдущего сезона в Региональную лигу вылетели «Гютерсло», «Юрдинген 05», «Ваттеншайд 09» и «Фортуна» Дюссельдорф. Во Вторую Бундеслигу вышли победители различных зон Региональной лиги «Киккерс Оффенбах», «Кемницер», «Алемания Ахен» и «Вальдхоф Мангейм».

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.bundesliga.de

Потуровая турнирная таблица 

источник kicker.de

Бомбардиры

Примечания 

Вторая Бундеслига
Футбол в Европе в 1999 году
Футбол в Европе в 2000 году
Спорт в Германии в 1999 году
Спорт в Германии в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000